Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 1996. De individuele wegwedstrijd voor mannen vond plaats op woensdag 31 juli 1996 in Atlanta. Het parcours telde 221,85 kilometers en liep grotendeels door Buckhead Cycling Course. De wedstrijd werd gewonnen door de Zwitser Pascal Richard (gemiddelde snelheid 45,286 km/h), vóór Rolf Sørensen en Max Sciandri. In totaal stonden 183 renners uit 57 landen aan de start, van wie er 117 de eindstreep haalden. Eritrea was in 1993 onafhankelijk geworden van Ethiopië en had twee renners naar Atlanta gestuurd, Yonas Zekerias en Bekeret Zere. Zij kregen van het IOC echter geen toestemming om te starten, omdat het Afrikaanse land officieel nog niet was toegelaten tot het Internationaal Olympisch Comité.

Uitslag

Wegrit mannen
1996 wegrit mannen